Dmitri Sergueïevitch Kagarlitski - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Tcherepovets en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Severstal Tcherepovets, il commence sa carrière en senior dans la Pervaïa liga en 2005. Deux ans plus tard, il découvre la Superliga avec l'Atlant Mytichtchi.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il participe au Défi ADT Canada-Russie 2008.

Trophées et honneurs personnels

Ligue continentale de hockey 
 2013 : participe au cinquième Match des étoiles avec la conférence Est.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006 || Severstal Tcherepovets 2|| Pervaïa Liga || 36|| 5|| 4|| 9|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2006-2007 || Atlant Mytichtchi || Superliga || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Atlant Mytichtchi 2|| Pervaïa Liga || || || || || || -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2007-2008 || Atlant Mytichtchi || Superliga || 12|| 1|| 0|| 1|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| Atlant Mytichtchi 2|| Pervaïa Liga || 34|| 22|| 28|| 50|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=3|2008-2009 || Atlant Mytichtchi || KHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Atlant Mytichtchi 2|| Pervaïa Liga || || || || || || -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Riazan || Vyschaïa Liga || 35|| 11|| 24|| 35|| 12|| 8|| 2|| 7|| 9|| 4
|-
| rowspan=2|2009-2010 || Atlant Mytichtchi || KHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Titan Kline || Vyschaïa Liga || 25|| 7|| 11|| 18|| 12|| 11|| 3|| 8|| 11|| 2
|-
| 2009-2010 || Mytichtchinskie Atlanty || MHL || 12|| 6|| 7|| 13|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Krylia Sovetov || VHL || 54|| 9|| 19|| 28|| 34|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011 || Krylia Sovetov || MHL || 6|| 6|| 5|| 11|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012 || Metallourg Novokouznetsk || KHL || 53|| 9|| 14|| 23|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Metallourg Novokouznetsk || KHL || 41|| 11|| 25|| 36|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Donbass Donetsk || KHL || 10|| 3|| 5|| 8|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Donbass Donetsk || KHL || 16|| 4|| 2|| 6|| 0|| 10|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2014-2015 || Severstal Tcherepovets || KHL || 60|| 12|| 32|| 44|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Severstal Tcherepovets || KHL ||58 ||16 ||21 ||37 ||16 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Severstal Tcherepovets || KHL || 60|| 16|| 32 ||48 ||26 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Severstal Tcherepovets || KHL || 55|| 17|| 28|| 45|| 57|| 4|| 4|| 1|| 5|| 10
|-
| 2018-2019 || HK Dinamo Moscou || KHL || 61|| 24|| 37|| 61|| 40|| 11|| 2|| 5|| 7|| 4
|-
| 2019-2020 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 36|| 4|| 11|| 15|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HK Dinamo Moscou || KHL || 59 || 14 || 33 || 47 || 38 || 6 || 2 || 3 || 5 || 4
|-
| 2021-2022 || Ak Bars Kazan || KHL || 46|| 12|| 22|| 34|| 4|| 6|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
| 2022-2023 || Ak Bars Kazan || KHL ||  || || || || ||

Au niveau international

Références 

Naissance en août 1989
Naissance à Tcherepovets
Naissance en RSFS de Russie
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du Titan Kline
Joueur du Donbass Donetsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du HK Riazan
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur de l'Ak Bars Kazan